Nebgen ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Kaiser-Nebgen (1890–1983), deutsche Sozialwissenschaftlerin und christliche Gewerkschaftsführerin
 Carl Nebgen, deutscher Unternehmer
 Christoph Nebgen (* 1975), deutscher katholischer Kirchenhistoriker
 Marc-Philipp Nebgen (* 1988), deutscher Futsalnationalspieler